Künkele ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Künkele (* 1951), deutscher Naturschützer
 Ilse Künkele (1925–1992; eigentlich Ilse Rabanus-Künkele), deutsche Schauspielerin
 Siegfried Künkele (1931–2004), deutscher Botaniker